Saxton může být:

křestní jméno
 Saxton Payson (1842–1932) – americký esperantský spisovatel

příjmení
 Ida Saxton McKinleyová (1847–1907) – manželka 25. prezidenta USA Williama McKinleyho, první dáma USA v letech 1897-1901
 Joseph Saxton (1799–1873) – americký vynálezce a fotograf